Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par le CSKA Sofia depuis sa première participation à la Coupe des clubs champions européens en 1956.

Le club atteint par trois fois les demi-finales d'une compétitions européenne, à deux reprises en Coupe des clubs champions en 1967 et 1982 et une fois en Coupe des coupes en 1989

Histoire

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Lien externe 
 Historique du CSKA Sofia en compétitions européennes sur EU-Football.info.

PFK CSKA Sofia
CSKA Sofia